Хорошевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хорошевка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Хорошевка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Хорошевка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Хорошевка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Хорошевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Хорошевка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Реки 
 Хорошевка (приток Печоры) — в республике Коми России.
 Хорошевка (приток Медведицы) — в Саратовской области России.

См. также 
 Хорошево
 Хорошово
 Хорошовка